Aroma kan syfta på följande:

 Aroma, en svensk äppelsort
 Aroma (djur), ett släkte av fjärilar

Geografi

Bolivia 

 Sica Sica, ort, La Paz, 
 Aroma (provins), provins, La Paz,

Sudan 

 Aroma (ort i Sudan), Kassala, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Sudanförgreningar